Le Couronnement d'épines peut faire référence à plusieurs œuvres d'art : 
 Le Couronnement d'épines, tableau de Jérôme Bosch conservé à Londres (1495-1500) ;
 Le Couronnement d'épines, tableau de Jérôme Bosch conservé à L'Escurial (1495-1500) ;
 Le Couronnement d'épines, tableau de Titien conservé au Louvre (1525-1550) ;
 Le Couronnement d'épines, tableau du Caravage conservé à Prato (1603) ;
 Le Couronnement d'épines, tableau du Caravage conservé à Vienne (1607) ;
 Le Couronnement d'épines, tableau d'Antoine van Dyck conservé à Madrid (1619-1620)